Night Watch (1928), een Amerikaanse film die gebaseerd is op een toneelstuk van Michael Morton
 Night Watch (1973), een Amerikaanse film die gebaseerd is op een toneelstuk van Lucille Fletcher
 Night Watch (1995), een Amerikaanse film die gebaseerd is op een roman van Alastair MacNeil
 Night Watch (2004), een Russische film die gebaseerd is op de roman Notsjnoj Dozor van Sergej Loekjanenko
 Night Watch (computerspel)
 Le Trou (Engelstalige titel: The Night Watch), een Franse film uit 1960
 The Night Watch (album), een muziekalbum van King Crimson
 Night Watch (1928), een Amerikaanse dramafilm
 Nightwatch, een Amerikaanse thriller uit 1997
 Nightwatch (Babylon 5), een organisatie in Babylon 5

Zie ook 
 Nightwatching, een Nederlandse film uit 2008
 Nachtwacht (doorverwijspagina)